Шанрено́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Витто. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21141.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 29 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 17 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 10 были экономически активными, 7 — неактивными (показатель активности — 58,8 %, в 1999 году было 59,3 %). Из 10 активных жителей работали 10 человек (5 мужчин и 5 женщин), безработных не было. Среди 7 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Шанрено  

Коммуны департамента Кот-д’Ор